Tauberia är ett släkte av ringmaskar. Tauberia ingår i familjen Paraonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Tauberia